Osoby o tym nazwisku:
 Chimwemwe Idana – malawijski piłkarz 

Nazwy biologiczne:
 Bellatheta idana – gatunek chrząszcza z rodziny kusakowatych